Prva savezna liga, als sponsornaam van de hoogste voetbalcompetitie in Servië en Montenegro (2004-2006)
Superliga (Servië), als sponsornaam van de hoogste voetbalcompetitie in Servië (2006-2008)